Le tournoi de qualification du simple dames de l'US Open de tennis 2019 se déroule du 19 au .

16 des 128 joueuses engagées se qualifient pour le tableau principal du tournoi, au terme de trois tours.

Primes et points 

 Une joueuse issue des qualifications reçoit les points de son dernier tour dans le tableau principal plus 40 points WTA supplémentaires et la prime de son dernier tour.

Têtes de série

Qualifiées 

  Elena Rybakina
  Magdalena Fręch
  Jana Čepelová
  Peng Shuai
  Johanna Larsson
  Caroline Dolehide
  Ana Bogdan
  Mariam Bolkvadze
  Denisa Allertová
  Harriet Dart
  Tímea Babos
  Richèl Hogenkamp
  Taylor Townsend
  Wang Xinyu
  Tereza Martincová
  Anna Kalinskaya

Repêchées 
Les joueuses suivantes (« lucky losers ») ont été éliminées au dernier tour des qualifications mais sont repêchées pour pallier les forfaits de Anna Karolína Schmiedlová, Amanda Anisimova, Vera Zvonareva, Markéta Vondroušová, Mona Barthel et Lesia Tsurenko :

  Paula Badosa
  Varvara Lepchenko
  Nicole Gibbs
  Priscilla Hon
  Kirsten Flipkens
  Wang Xiyu

Tableaux

Première qualifiée

Deuxième qualifiée

Troisième qualifiée

Quatrième qualifiée

Cinquième qualifiée

Sixième qualifiée

Septième qualifiée

Huitième qualifiée

Neuvième qualifiée

Dixième qualifiée

Onzième qualifiée

Douzième qualifiée

Treizième qualifiée

Quatorzième qualifiée

Quinzième qualifiée

Seixième qualifiée

Notes et références

Voir aussi

Articles connexes 
 Simple dames de l'US Open de tennis 2019
 Tournoi de qualification du simple messieurs

Liens externes 
  Site officiel du tournoi

2019
Tennis féminin en 2019